In Ieder Geval Internetjargon
 Independent Investigations Group